|-
|(19501)||1998 KC50|| align=right|12,2|| align=right|3,138|| align=right|0,114|| align=right|16,85|| align=right|5,558||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19502)||1998 KB51|| align=right|13,3|| align=right|2,518|| align=right|0,109|| align=right|8,51|| align=right|3,994||MBA||23. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19503)||1998 KE65|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,163|| align=right|15,20|| align=right|5,331||MBA||22. maj 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19504)||1998 LL2|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,041|| align=right|11,01|| align=right|5,178||MBA||1. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19505)||1998 MC|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|6,13|| align=right|4,162||MBA||16. junij 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19506)||1998 MN4|| align=right|14,2|| align=right|2,847|| align=right|0,158|| align=right|20,73|| align=right|4,802||MBA||18. junij 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(19507)||1998 MZ13|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,127|| align=right|10,18|| align=right|5,348||MBA||19. junij 1998||Caussols||ODAS
|-
|(19508)||1998 MC17|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,227|| align=right|1,24|| align=right|5,696||MBA||27. junij 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19509)||1998 MG38|| align=right|14,5|| align=right|2,602|| align=right|0,218|| align=right|12,68|| align=right|4,198||MBA||29. junij 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19510)||1998 MV42|| align=right|13,9|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|4,06|| align=right|3,437||MBA||26. junij 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(19511)||1998 MC45|| align=right|13,3|| align=right|2,612|| align=right|0,162|| align=right|13,31|| align=right|4,221||MBA||19. junij 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19512)||1998 QU2|| align=right|13,6|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|15,61|| align=right|4,113||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19513)||1998 QN7|| align=right|12,8|| align=right|3,397|| align=right|0,115|| align=right|17,07|| align=right|6,259||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19514)||1998 QB75|| align=right|13,8|| align=right|2,546|| align=right|0,180|| align=right|11,61|| align=right|4,061||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19515)||1998 QM76|| align=right|12,6|| align=right|2,640|| align=right|0,136|| align=right|9,93|| align=right|4,289||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19516)||1998 QF80|| align=right|13,9|| align=right|2,346|| align=right|0,265|| align=right|11,68|| align=right|3,592||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19517)||1998 SK164|| align=right|13,0|| align=right|2,664|| align=right|0,146|| align=right|7,55|| align=right|4,346||MBA||18. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|19518 Moulding||1998 VZ13|| align=right|14,1|| align=right|2,251|| align=right|0,102|| align=right|5,32|| align=right|3,377||MBA||10. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19519)||1998 WB8|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|1,13|| align=right|3,545||MBA||18. november 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(19520)||1998 WC24|| align=right|13,3|| align=right|2,607|| align=right|0,120|| align=right|13,12|| align=right|4,208||MBA||25. november 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19521 Chaos||1998 WH24|| align=right|4,9|| align=right|45,60|| align=right|0,103|| align=right|12,07|| align=right|308||CBW||19. november 1998||Kitt Peak||Deep Ecliptic Survey
|-
|(19522)||1998 XQ83|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,130|| align=right|12,01|| align=right|4,380||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19523 Paolofrisi||1998 YX3|| align=right|14,2|| align=right|2,765|| align=right|0,134|| align=right|9,05|| align=right|4,596||MBA||18. december 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|19524 Acaciacoleman||1998 YB7|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,208|| align=right|12,76|| align=right|4,313||MBA||23. december 1998||Kanab||E. Sheridan
|-
|(19525)||1999 CO|| align=right|13,7|| align=right|2,453|| align=right|0,067|| align=right|5,74|| align=right|3,841||MBA||5. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19526)||1999 FS7|| align=right|15,5|| align=right|2,151|| align=right|0,189|| align=right|1,46|| align=right|3,154||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19527)||1999 FN30|| align=right|13,8|| align=right|2,438|| align=right|0,121|| align=right|7,62|| align=right|3,807||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19528 Delloro||1999 GB1|| align=right|14,6|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|1,96|| align=right|5,664||MBA||4. april 1999||San Marcello||G. D'Abramo; A. Boattini
|-
|(19529)||1999 GQ15|| align=right|14,9|| align=right|2,396|| align=right|0,230|| align=right|1,56|| align=right|3,708||MBA||15. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(19530)||1999 GQ23|| align=right|14,9|| align=right|2,301|| align=right|0,238|| align=right|2,45|| align=right|3,490||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19531 Charton||1999 GM32|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,173|| align=right|5,68|| align=right|3,376||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19532)||1999 GB34|| align=right|13,3|| align=right|2,387|| align=right|0,085|| align=right|3,53|| align=right|3,688||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19533 Garrison||1999 GM35|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,169|| align=right|2,97|| align=right|3,279||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19534)||1999 GL47|| align=right|14,7|| align=right|2,264|| align=right|0,124|| align=right|6,07|| align=right|3,406||MBA||6. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|19535 Rowanatkinson||1999 HF3|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,188|| align=right|2,37|| align=right|4,215||MBA||24. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19536)||1999 JM4|| align=right|14,5|| align=right|2,298|| align=right|0,188|| align=right|24,01|| align=right|3,482||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19537)||1999 JL8|| align=right|14,6|| align=right|1,961|| align=right|0,060|| align=right|27,14|| align=right|2,746||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19538)||1999 JD12|| align=right|14,2|| align=right|2,400|| align=right|0,270|| align=right|22,95|| align=right|3,717||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19539 Anaverdu||1999 JO14|| align=right|15,5|| align=right|2,328|| align=right|0,182|| align=right|6,86|| align=right|3,551||MBA||14. maj 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(19540)||1999 JF23|| align=right|16,1|| align=right|2,148|| align=right|0,166|| align=right|1,24|| align=right|3,147||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19541)||1999 JA27|| align=right|15,1|| align=right|2,355|| align=right|0,245|| align=right|2,36|| align=right|3,614||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19542 Lindperkins||1999 JL27|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,057|| align=right|2,65|| align=right|3,491||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19543 Burgoyne||1999 JR30|| align=right|15,2|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|6,11|| align=right|3,335||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19544 Avramkottke||1999 JN33|| align=right|14,7|| align=right|2,397|| align=right|0,195|| align=right|2,72|| align=right|3,710||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19545)||1999 JY33|| align=right|13,8|| align=right|2,237|| align=right|0,144|| align=right|5,44|| align=right|3,345||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19546)||1999 JN34|| align=right|14,8|| align=right|2,409|| align=right|0,268|| align=right|8,78|| align=right|3,738||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19547 Collier||1999 JP57|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,088|| align=right|1,73|| align=right|3,290||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19548)||1999 JJ58|| align=right|12,7|| align=right|2,590|| align=right|0,039|| align=right|14,64|| align=right|4,167||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19549)||1999 JS58|| align=right|14,5|| align=right|2,269|| align=right|0,217|| align=right|6,11|| align=right|3,417||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19550 Samabates||1999 JP61|| align=right|14,7|| align=right|2,286|| align=right|0,179|| align=right|3,43|| align=right|3,456||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19551 Peterborden||1999 JL62|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,194|| align=right|7,05|| align=right|3,400||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19552)||1999 JJ68|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,204|| align=right|3,50|| align=right|3,716||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19553)||1999 JF71|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,213|| align=right|8,25|| align=right|4,030||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19554)||1999 JU74|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,140|| align=right|13,06|| align=right|4,297||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19555)||1999 JO77|| align=right|13,5|| align=right|2,570|| align=right|0,202|| align=right|8,19|| align=right|4,118||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19556)||1999 JV77|| align=right|13,9|| align=right|2,406|| align=right|0,183|| align=right|12,30|| align=right|3,731||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19557)||1999 JC79|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,161|| align=right|16,33|| align=right|4,131||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19558)||1999 JK80|| align=right|14,3|| align=right|2,408|| align=right|0,118|| align=right|12,18|| align=right|3,736||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19559)||1999 JY80|| align=right|13,3|| align=right|2,690|| align=right|0,185|| align=right|13,66|| align=right|4,411||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19560)||1999 JH81|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,142|| align=right|12,93|| align=right|4,186||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19561)||1999 JK81|| align=right|13,2|| align=right|2,803|| align=right|0,246|| align=right|8,91|| align=right|4,692||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19562)||1999 JM81|| align=right|13,0|| align=right|2,594|| align=right|0,192|| align=right|12,24|| align=right|4,177||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19563 Brzezinska||1999 JB124|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,135|| align=right|5,25|| align=right|3,408||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19564 Ajburnetti||1999 JP126|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,139|| align=right|7,32|| align=right|3,528||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19565)||1999 KF4|| align=right|12,7|| align=right|3,087|| align=right|0,296|| align=right|23,36|| align=right|5,423||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19566)||1999 KO6|| align=right|14,4|| align=right|2,431|| align=right|0,208|| align=right|2,91|| align=right|3,791||MBA||23. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19567)||1999 KS7|| align=right|12,8|| align=right|2,554|| align=right|0,053|| align=right|11,31|| align=right|4,080||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19568 Rachelmarie||1999 KY14|| align=right|14,4|| align=right|2,289|| align=right|0,162|| align=right|3,78|| align=right|3,463||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19569)||1999 KM15|| align=right|13,4|| align=right|2,606|| align=right|0,119|| align=right|11,04|| align=right|4,207||MBA||20. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19570 Jessedouglas||1999 LH6|| align=right|13,1|| align=right|2,402|| align=right|0,074|| align=right|5,06|| align=right|3,722||MBA||13. junij 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(19571)||1999 LA7|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,164|| align=right|1,25|| align=right|3,766||MBA||8. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|19572 Leahmarie||1999 LE11|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,127|| align=right|7,15|| align=right|3,524||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19573 Cummings||1999 LW13|| align=right|14,6|| align=right|2,270|| align=right|0,150|| align=right|6,64|| align=right|3,419||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19574 Davidedwards||1999 LQ21|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,189|| align=right|3,31|| align=right|3,375||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19575 Feeny||1999 LB22|| align=right|15,6|| align=right|2,266|| align=right|0,116|| align=right|4,95|| align=right|3,411||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19576)||1999 LP22|| align=right|14,9|| align=right|2,165|| align=right|0,191|| align=right|2,84|| align=right|3,185||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19577 Bobbyfisher||1999 LP26|| align=right|14,5|| align=right|2,235|| align=right|0,085|| align=right|5,30|| align=right|3,342||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19578 Kirkdouglas||1999 MO|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,179|| align=right|2,32|| align=right|3,724||MBA||20. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19579)||1999 MB1|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,114|| align=right|5,16|| align=right|4,350||MBA||23. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(19580)||1999 ND|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,084|| align=right|18,14|| align=right|4,781||MBA||4. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19581)||1999 NC3|| align=right|13,8|| align=right|2,668|| align=right|0,150|| align=right|5,46|| align=right|4,358||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19582 Blow||1999 NL4|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,047|| align=right|2,09|| align=right|4,173||MBA||13. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19583)||1999 NT4|| align=right|14,5|| align=right|2,377|| align=right|0,080|| align=right|2,21|| align=right|3,664||MBA||12. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|19584 Sarahgerin||1999 NZ6|| align=right|14,8|| align=right|2,651|| align=right|0,052|| align=right|1,47|| align=right|4,315||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19585 Zachopkins||1999 NU7|| align=right|14,4|| align=right|3,103|| align=right|0,176|| align=right|2,65|| align=right|5,465||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19586)||1999 NA10|| align=right|13,8|| align=right|2,852|| align=right|0,058|| align=right|00,99|| align=right|4,816||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19587 Keremane||1999 NG11|| align=right|14,1|| align=right|2,918|| align=right|0,065|| align=right|2,94|| align=right|4,984||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19588)||1999 NL11|| align=right|13,2|| align=right|3,128|| align=right|0,175|| align=right|1,32|| align=right|5,533||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19589 Kirkland||1999 NZ14|| align=right|14,5|| align=right|2,405|| align=right|0,118|| align=right|6,01|| align=right|3,728||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19590)||1999 NG18|| align=right|12,3|| align=right|3,242|| align=right|0,021|| align=right|22,82|| align=right|5,836||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19591 Michaelklein||1999 NW21|| align=right|14,5|| align=right|2,753|| align=right|0,099|| align=right|6,31|| align=right|4,567||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19592)||1999 NZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,589|| align=right|0,229|| align=right|5,18|| align=right|4,166||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19593 Justinkoh||1999 NZ29|| align=right|15,4|| align=right|3,161|| align=right|0,187|| align=right|1,29|| align=right|5,618||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19594)||1999 NL31|| align=right|14,4|| align=right|2,311|| align=right|0,213|| align=right|6,15|| align=right|3,512||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19595 Lafer-Sousa||1999 NW31|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,053|| align=right|1,79|| align=right|4,097||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19596 Spegorlarson||1999 NX31|| align=right|14,5|| align=right|2,528|| align=right|0,073|| align=right|1,88|| align=right|4,020||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19597 Ryanlee||1999 NJ32|| align=right|15,0|| align=right|2,841|| align=right|0,075|| align=right|2,58|| align=right|4,787||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19598 Luttrell||1999 NL39|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,144|| align=right|4,10|| align=right|3,516||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19599 Brycemelton||1999 NX40|| align=right|14,3|| align=right|2,487|| align=right|0,120|| align=right|5,99|| align=right|3,920||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19600)||1999 NV41|| align=right|13,0|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|7,78|| align=right|4,039||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19601)||1999 ND42|| align=right|14,6|| align=right|3,212|| align=right|0,175|| align=right|1,60|| align=right|5,757||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19602 Austinminor||1999 NK42|| align=right|15,1|| align=right|2,461|| align=right|0,102|| align=right|2,46|| align=right|3,860||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19603 Monier||1999 NF48|| align=right|14,5|| align=right|2,721|| align=right|0,087|| align=right|7,16|| align=right|4,488||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19604)||1999 NY48|| align=right|14,0|| align=right|2,765|| align=right|0,162|| align=right|8,90|| align=right|4,597||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19605)||1999 NU52|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,109|| align=right|14,96|| align=right|4,234||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19606)||1999 NV54|| align=right|14,6|| align=right|3,054|| align=right|0,128|| align=right|10,49|| align=right|5,336||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19607)||1999 NF55|| align=right|14,5|| align=right|2,530|| align=right|0,132|| align=right|14,07|| align=right|4,023||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19608)||1999 NC57|| align=right|12,4|| align=right|3,032|| align=right|0,107|| align=right|10,38|| align=right|5,278||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19609)||1999 ND57|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,035|| align=right|10,75|| align=right|4,384||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19610)||1999 NR60|| align=right|12,6|| align=right|2,583|| align=right|0,104|| align=right|14,24|| align=right|4,152||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19611)||1999 NP64|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,066|| align=right|11,50|| align=right|5,149||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19612)||1999 OO|| align=right|13,9|| align=right|2,387|| align=right|0,120|| align=right|5,89|| align=right|3,687||MBA||17. julij 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19613)||1999 OX|| align=right|13,7|| align=right|2,765|| align=right|0,102|| align=right|8,30|| align=right|4,597||MBA||19. julij 1999||Kleť||Klet
|-
|19614 Montelongo||1999 OV1|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,152|| align=right|5,56|| align=right|3,500||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19615)||1999 OB3|| align=right|12,0|| align=right|2,985|| align=right|0,099|| align=right|12,28|| align=right|5,158||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19616)||1999 OS3|| align=right|15,2|| align=right|2,285|| align=right|0,193|| align=right|5,60|| align=right|3,454||MBA||24. julij 1999||Bickley||Perth Observatory
|-
|19617 Duhamel||1999 PH1|| align=right|14,0|| align=right|3,213|| align=right|0,148|| align=right|1,88|| align=right|5,759||MBA||8. avgust 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|19618 Maša||1999 PN3|| align=right|14,1|| align=right|2,351|| align=right|0,206|| align=right|9,12|| align=right|3,604||MBA||11. avgust 1999||Crni Vrh||J. Skvarc
|-
|19619 Bethbell||1999 QA|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,108|| align=right|7,19|| align=right|3,714||MBA||16. avgust 1999||Farpoint Obsevator||G. Bell
|-
|19620 Auckland||1999 QG|| align=right|13,6|| align=right|2,696|| align=right|0,143|| align=right|14,08|| align=right|4,425||MBA||18. avgust 1999||Auckland||Auckland
|-
|(19621)||1999 RE1|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,080|| align=right|14,18|| align=right|4,204||MBA||4. september 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(19622)||1999 RY2|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,167|| align=right|12,41|| align=right|5,821||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19623)||1999 RS3|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,066|| align=right|5,98|| align=right|3,738||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(19624)||1999 RJ10|| align=right|13,3|| align=right|3,197|| align=right|0,261|| align=right|00,70|| align=right|5,715||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19625 Ovaitt||1999 RT11|| align=right|14,1|| align=right|2,443|| align=right|0,088|| align=right|3,11|| align=right|3,817||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19626)||1999 RJ16|| align=right|13,9|| align=right|2,958|| align=right|0,019|| align=right|2,07|| align=right|5,086||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19627)||1999 RU16|| align=right|13,3|| align=right|2,843|| align=right|0,047|| align=right|1,11|| align=right|4,793||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19628)||1999 RD22|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,051|| align=right|2,30|| align=right|5,296||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19629 Serra||1999 RV31|| align=right|14,1|| align=right|2,788|| align=right|0,028|| align=right|2,43|| align=right|4,654||MBA||8. september 1999||Guitalens||A. Klotz
|-
|19630 Janebell||1999 RT33|| align=right|14,0|| align=right|2,614|| align=right|0,034|| align=right|15,65|| align=right|4,225||MBA||2. september 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|19631 Greensleeves||1999 RY38|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,170|| align=right|9,74|| align=right|4,612||MBA||13. september 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(19632)||1999 RP39|| align=right|13,9|| align=right|3,176|| align=right|0,203|| align=right|8,11|| align=right|5,658||MBA||13. september 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(19633)||1999 RX42|| align=right|13,8|| align=right|2,446|| align=right|0,261|| align=right|12,98|| align=right|3,825||MBA||13. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(19634)||1999 RG45|| align=right|12,8|| align=right|3,183|| align=right|0,175|| align=right|6,52|| align=right|5,678||MBA||14. september 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19635)||1999 RC47|| align=right|15,3|| align=right|2,669|| align=right|0,190|| align=right|11,15|| align=right|4,359||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19636)||1999 RD48|| align=right|13,5|| align=right|3,118|| align=right|0,185|| align=right|1,79|| align=right|5,506||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19637 Presbrey||1999 RU48|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,122|| align=right|4,45|| align=right|3,307||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19638 Johngenereid||1999 RH57|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,038|| align=right|5,76|| align=right|4,575||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19639)||1999 RO63|| align=right|13,4|| align=right|2,597|| align=right|0,087|| align=right|2,86|| align=right|4,185||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19640 Ethanroth||1999 RP89|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,139|| align=right|3,44|| align=right|4,582||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19641)||1999 RV91|| align=right|13,4|| align=right|2,729|| align=right|0,114|| align=right|9,12|| align=right|4,507||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19642)||1999 RK94|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,130|| align=right|15,59|| align=right|5,131||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19643 Jacobrucker||1999 RA95|| align=right|14,1|| align=right|3,097|| align=right|0,134|| align=right|1,01|| align=right|5,449||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19644)||1999 RD102|| align=right|12,8|| align=right|3,032|| align=right|0,130|| align=right|10,85|| align=right|5,278||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19645)||1999 RE102|| align=right|12,8|| align=right|3,098|| align=right|0,139|| align=right|16,41|| align=right|5,452||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19646)||1999 RF102|| align=right|12,8|| align=right|3,022|| align=right|0,103|| align=right|14,28|| align=right|5,253||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19647)||1999 RZ103|| align=right|13,3|| align=right|3,022|| align=right|0,117|| align=right|8,83|| align=right|5,253||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19648)||1999 RK104|| align=right|12,9|| align=right|2,677|| align=right|0,175|| align=right|12,14|| align=right|4,379||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19649)||1999 RQ104|| align=right|13,7|| align=right|3,117|| align=right|0,061|| align=right|10,26|| align=right|5,503||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19650)||1999 RY105|| align=right|13,5|| align=right|3,163|| align=right|0,033|| align=right|14,36|| align=right|5,625||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19651)||1999 RC112|| align=right|12,7|| align=right|2,559|| align=right|0,155|| align=right|14,65|| align=right|4,093||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19652 Saris||1999 RC117|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,062|| align=right|4,12|| align=right|4,615||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19653)||1999 RD119|| align=right|13,7|| align=right|2,537|| align=right|0,114|| align=right|14,20|| align=right|4,040||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19654)||1999 RW119|| align=right|14,0|| align=right|2,669|| align=right|0,186|| align=right|12,19|| align=right|4,359||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19655)||1999 RC121|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,056|| align=right|9,30|| align=right|5,170||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19656 Simpkins||1999 RA122|| align=right|15,5|| align=right|2,375|| align=right|0,090|| align=right|6,00|| align=right|3,660||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19657)||1999 RE123|| align=right|13,9|| align=right|2,353|| align=right|0,078|| align=right|6,27|| align=right|3,609||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19658 Sloop||1999 RM125|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,068|| align=right|2,17|| align=right|4,152||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19659)||1999 RB128|| align=right|14,5|| align=right|2,967|| align=right|0,089|| align=right|11,32|| align=right|5,110||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19660 Danielsteck||1999 RQ129|| align=right|15,3|| align=right|2,326|| align=right|0,110|| align=right|7,33|| align=right|3,546||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19661)||1999 RR130|| align=right|13,5|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|6,57|| align=right|4,644||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19662 Stunzi||1999 RG132|| align=right|14,5|| align=right|2,292|| align=right|0,114|| align=right|6,35|| align=right|3,470||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19663 Rykerwatts||1999 RU133|| align=right|14,3|| align=right|2,727|| align=right|0,058|| align=right|8,43|| align=right|4,502||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19664 Yancey||1999 RV135|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,168|| align=right|9,47|| align=right|5,362||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19665)||1999 RT137|| align=right|12,7|| align=right|2,993|| align=right|0,088|| align=right|9,03|| align=right|5,177||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19666)||1999 RO144|| align=right|13,7|| align=right|2,660|| align=right|0,125|| align=right|13,67|| align=right|4,338||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19667)||1999 RS144|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,048|| align=right|8,85|| align=right|5,181||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19668)||1999 RB145|| align=right|12,9|| align=right|3,111|| align=right|0,213|| align=right|20,98|| align=right|5,486||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19669)||1999 RB150|| align=right|14,8|| align=right|2,648|| align=right|0,029|| align=right|2,21|| align=right|4,308||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19670)||1999 RH151|| align=right|13,5|| align=right|3,081|| align=right|0,070|| align=right|10,18|| align=right|5,406||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19671)||1999 RX151|| align=right|13,2|| align=right|3,004|| align=right|0,061|| align=right|4,49|| align=right|5,205||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19672)||1999 RP155|| align=right|15,0|| align=right|2,285|| align=right|0,141|| align=right|6,29|| align=right|3,454||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19673)||1999 RR158|| align=right|13,8|| align=right|3,170|| align=right|0,259|| align=right|14,59|| align=right|5,644||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19674)||1999 RN160|| align=right|13,2|| align=right|2,805|| align=right|0,155|| align=right|9,34|| align=right|4,698||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19675)||1999 RE162|| align=right|14,8|| align=right|2,382|| align=right|0,152|| align=right|2,99|| align=right|3,676||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19676 Ofeliaguilar||1999 RY166|| align=right|15,0|| align=right|2,239|| align=right|0,139|| align=right|6,20|| align=right|3,349||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19677)||1999 RN168|| align=right|14,2|| align=right|2,862|| align=right|0,140|| align=right|14,42|| align=right|4,841||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19678 Belczyk||1999 RO168|| align=right|14,3|| align=right|2,890|| align=right|0,014|| align=right|1,81|| align=right|4,911||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19679 Gretabetteo||1999 RF179|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,099|| align=right|6,32|| align=right|3,778||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19680)||1999 RE180|| align=right|13,8|| align=right|2,308|| align=right|0,114|| align=right|7,30|| align=right|3,506||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19681)||1999 RE194|| align=right|13,0|| align=right|2,909|| align=right|0,095|| align=right|5,36|| align=right|4,961||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19682)||1999 RW194|| align=right|14,2|| align=right|2,683|| align=right|0,157|| align=right|12,30|| align=right|4,393||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19683)||1999 RK196|| align=right|13,7|| align=right|2,739|| align=right|0,226|| align=right|7,29|| align=right|4,533||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19684)||1999 RL196|| align=right|13,1|| align=right|3,007|| align=right|0,076|| align=right|8,22|| align=right|5,213||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19685)||1999 RB197|| align=right|12,4|| align=right|2,974|| align=right|0,074|| align=right|12,32|| align=right|5,127||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19686)||1999 RL197|| align=right|12,8|| align=right|3,060|| align=right|0,068|| align=right|8,59|| align=right|5,352||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19687)||1999 RP199|| align=right|13,3|| align=right|2,725|| align=right|0,138|| align=right|7,12|| align=right|4,499||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19688)||1999 RR204|| align=right|13,1|| align=right|3,021|| align=right|0,069|| align=right|9,35|| align=right|5,251||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19689)||1999 RX205|| align=right|13,3|| align=right|3,508|| align=right|0,086|| align=right|8,52|| align=right|6,568||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19690)||1999 RD212|| align=right|13,0|| align=right|3,185|| align=right|0,167|| align=right|9,76|| align=right|5,682||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19691)||1999 RN214|| align=right|13,4|| align=right|2,744|| align=right|0,058|| align=right|5,51|| align=right|4,545||MBA||5. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19692)||1999 RR220|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,065|| align=right|7,30|| align=right|3,732||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(19693)||1999 RU230|| align=right|12,7|| align=right|2,997|| align=right|0,115|| align=right|11,34|| align=right|5,189||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|19694 Dunkelman||1999 RX230|| align=right|12,9|| align=right|3,543|| align=right|0,091|| align=right|12,35|| align=right|6,669||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(19695)||1999 RP234|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,105|| align=right|6,77|| align=right|3,425||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(19696)||1999 SW1|| align=right|12,8|| align=right|3,192|| align=right|0,128|| align=right|16,63|| align=right|5,703||MBA||18. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19697)||1999 SY3|| align=right|13,9|| align=right|3,237|| align=right|0,115|| align=right|00,51|| align=right|5,823||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19698)||1999 SR4|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,088|| align=right|8,91|| align=right|4,686||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19699)||1999 SC7|| align=right|14,1|| align=right|2,705|| align=right|0,257|| align=right|9,60|| align=right|4,448||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19700)||1999 SG15|| align=right|14,2|| align=right|2,623|| align=right|0,172|| align=right|12,68|| align=right|4,247||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(19701)||1999 SH19|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,044|| align=right|20,99|| align=right|4,302||MBA||29. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19702)||1999 SK23|| align=right|13,3|| align=right|3,067|| align=right|0,166|| align=right|7,13|| align=right|5,370||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19703)||1999 TJ4|| align=right|13,3|| align=right|2,982|| align=right|0,079|| align=right|6,31|| align=right|5,149||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19704 Medlock||1999 TU8|| align=right|13,0|| align=right|3,226|| align=right|0,109|| align=right|2,77|| align=right|5,793||MBA||7. oktober 1999||Hudson||S. Brady
|-
|(19705)||1999 TR10|| align=right|13,2|| align=right|3,065|| align=right|0,056|| align=right|10,48|| align=right|5,364||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(19706)||1999 TU11|| align=right|12,7|| align=right|3,171|| align=right|0,230|| align=right|13,61|| align=right|5,647||MBA||10. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|19707 Tokunai||1999 TZ12|| align=right|13,9|| align=right|2,252|| align=right|0,190|| align=right|4,70|| align=right|3,380||MBA||8. oktober 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(19708)||1999 TM32|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,236|| align=right|3,76|| align=right|3,590||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19709)||1999 TT105|| align=right|13,5|| align=right|3,022|| align=right|0,043|| align=right|9,29|| align=right|5,252||MBA||3. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19710)||1999 TC185|| align=right|14,1|| align=right|2,621|| align=right|0,141|| align=right|13,13|| align=right|4,243||MBA||12. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19711)||1999 TG219|| align=right|14,1|| align=right|2,348|| align=right|0,235|| align=right|21,11|| align=right|3,596||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(19712)||1999 TL220|| align=right|13,3|| align=right|3,162|| align=right|0,082|| align=right|5,23|| align=right|5,623||MBA||1. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(19713)||1999 TV228|| align=right|13,3|| align=right|3,140|| align=right|0,094|| align=right|5,48|| align=right|5,564||MBA||3. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19714)||1999 UD|| align=right|15,0|| align=right|2,255|| align=right|0,199|| align=right|7,19|| align=right|3,386||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(19715)||1999 UA4|| align=right|12,9|| align=right|3,066|| align=right|0,066|| align=right|9,72|| align=right|5,367||MBA||27. oktober 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(19716)||1999 UH23|| align=right|13,7|| align=right|2,796|| align=right|0,136|| align=right|7,56|| align=right|4,673||MBA||28. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(19717)||1999 UZ40|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,136|| align=right|2,06|| align=right|4,065||MBA||16. oktober 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|19718 Albertjarvis||1999 VF2|| align=right|13,1|| align=right|2,604|| align=right|0,135|| align=right|14,65|| align=right|4,201||MBA||5. november 1999||Jornada||D. S. Dixon
|-
|19719 Glasser||1999 VB9|| align=right|13,3|| align=right|2,926|| align=right|0,329|| align=right|13,27|| align=right|5,005||MBA||9. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19720)||1999 VP10|| align=right|12,6|| align=right|2,795|| align=right|0,205|| align=right|9,33|| align=right|4,673||MBA||9. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|19721 Wray||1999 VW11|| align=right|12,6|| align=right|2,975|| align=right|0,111|| align=right|13,96|| align=right|5,131||MBA||10. november 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19722)||1999 VU47|| align=right|14,1|| align=right|2,561|| align=right|0,062|| align=right|13,78|| align=right|4,097||MBA||3. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19723)||1999 VG87|| align=right|14,4|| align=right|2,588|| align=right|0,277|| align=right|10,26|| align=right|4,162||MBA||4. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(19724)||1999 VR114|| align=right|13,3|| align=right|2,979|| align=right|0,035|| align=right|8,20|| align=right|5,142||MBA||9. november 1999||Catalina||CSS
|-
|(19725)||1999 WT4|| align=right|10,6|| align=right|5,239|| align=right|0,073|| align=right|9,94|| align=right|11,99||JUT||28. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(19726)||1999 XL|| align=right|12,6|| align=right|2,983|| align=right|0,072|| align=right|16,91|| align=right|5,152||MBA||1. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19727)||1999 XS2|| align=right|13,2|| align=right|2,436|| align=right|0,186|| align=right|13,34|| align=right|3,800||MBA||4. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19728)||1999 XQ14|| align=right|13,5|| align=right|2,417|| align=right|0,121|| align=right|23,87|| align=right|3,758||MBA||6. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19729)||1999 XZ15|| align=right|14,9|| align=right|2,421|| align=right|0,207|| align=right|2,47|| align=right|3,766||MBA||6. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|19730 Machiavelli||1999 XO36|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,415|| align=right|22,89|| align=right|5,573||MBA||7. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(19731)||1999 XA151|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,111|| align=right|15,43|| align=right|5,693||MBA||9. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(19732)||1999 XF165|| align=right|13,3|| align=right|2,416|| align=right|0,209|| align=right|12,52|| align=right|3,754||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19733)||1999 XA166|| align=right|13,8|| align=right|2,681|| align=right|0,153|| align=right|12,51|| align=right|4,389||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19734)||1999 XE175|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,274|| align=right|5,30|| align=right|4,092||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19735)||1999 XN212|| align=right|13,3|| align=right|2,613|| align=right|0,175|| align=right|14,53|| align=right|4,222||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19736)||2000 AM51|| align=right|13,2|| align=right|3,056|| align=right|0,047|| align=right|8,82|| align=right|5,341||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19737)||2000 AQ51|| align=right|13,2|| align=right|3,070|| align=right|0,071|| align=right|6,51|| align=right|5,378||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19738 Calinger||2000 AS97|| align=right|14,3|| align=right|2,282|| align=right|0,186|| align=right|7,74|| align=right|3,448||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19739)||2000 AL104|| align=right|13,9|| align=right|2,306|| align=right|0,178|| align=right|5,59|| align=right|3,502||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19740)||2000 AG138|| align=right|13,5|| align=right|2,758|| align=right|0,086|| align=right|10,30|| align=right|4,579||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|19741 Callahan||2000 AN141|| align=right|14,3|| align=right|2,248|| align=right|0,132|| align=right|8,05|| align=right|3,370||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19742)||2000 AS162|| align=right|15,1|| align=right|2,420|| align=right|0,287|| align=right|4,17|| align=right|3,764||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19743)||2000 AF164|| align=right|12,8|| align=right|2,587|| align=right|0,156|| align=right|14,37|| align=right|4,159||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19744)||2000 AC176|| align=right|13,4|| align=right|2,721|| align=right|0,135|| align=right|7,55|| align=right|4,488||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19745)||2000 AP199|| align=right|14,4|| align=right|2,574|| align=right|0,143|| align=right|14,88|| align=right|4,128||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19746)||2000 AE200|| align=right|13,7|| align=right|3,060|| align=right|0,053|| align=right|14,60|| align=right|5,352||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19747)||2000 AK245|| align=right|13,2|| align=right|2,573|| align=right|0,170|| align=right|15,11|| align=right|4,127||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19748)||2000 BD5|| align=right|11,5|| align=right|3,210|| align=right|0,186|| align=right|27,14|| align=right|5,749||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19749)||2000 CG19|| align=right|13,6|| align=right|2,992|| align=right|0,070|| align=right|11,92|| align=right|5,175||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(19750)||2000 CM62|| align=right|13,0|| align=right|2,599|| align=right|0,116|| align=right|15,09|| align=right|4,190||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov